Beau Geste puede referirse a:
Beau Geste, novela de aventuras escrita en 1924 por Percival Christopher Wren.
Beau Geste (película de 1939), película estadounidense producida en 1939 cuyo argumento está basado en la novela homónima.